Висенте (, ) — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Висенте, Мануэл Домингуш (род. 1956) — ангольский государственный деятель и топ-менеджер нефтяной промышленности.
 Висенте, Мариана (род. 1989) — пуэрто-риканская фотомодель.
 Висенте, Жил (ок. 1465—ок. 1536) — португальский драматург и поэт.
 Висенте, Фернандо (род. 1977) — испанский теннисист и тренер.

Составные фамилии 
 Висенте Трухильо, Хосе (1889—1970) — эквадорский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Эквадора (1945—1947).
 Гарсия-Гаско Висенте, Агустин (1931—2011) — испанский кардинал.

Топонимы 
 Валь-де-Сан-Висенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 
 Инохоса-де-Сан-Висенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Каштру-Висенте — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Плая-Висенте — муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Пуэрто-де-Сан-Висенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 
 Сан-Висенте-да-Бейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Сан-Висенте-де-Алжубаррота — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Сан-Висенте-де-Алькантара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Сан-Висенте-де-Аревало — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Висенте-де-Каньете — город в Перу, столица района Каньете провинции Каньете департамента Лима.
 Сан-Висенте-де-Кастельет — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Висенте-де-ла-Баркера — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Сан-Висенте-де-ла-Кабеса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Сан-Висенте-де-Лафойнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Сан-Висенте-де-Перейра-Жузан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Сан-Висенте-де-Тагуа-Тагуа — город в Чили, административный центр одноимённой коммуны.
 Сан-Висенте-де-Тавора — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 
 Сан-Висенте-дель-Валье — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Висенте-дель-Распеч — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Сан-Висенте-дель-Паласио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Висенте-ду-Паул — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Сан-Висенте-ду-Пенсу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Сан-Висенте-ду-Пижейру — фрегезия (район) в муниципалитете Эвора округа Эвора в Португалии.
 Сан-Висенте-и-Вентоза — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.
 Сьерра-де-Сан-Висенте — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Толедо в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Эль-Реаль-де-Сан-Висенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Прочее 
 Висенте Кальдерон — футбольный стадион, расположенный в самом центре Мадрида, в районе Аргансуела.
 «Жил Висенте» — португальский футбольный клуб из города Барселуш.